A final das equipes femininas da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foi realizada na North Greenwich Arena de Londres, no dia 31 de julho.

Medalhistas

Qualificatória

Final

Ver também 
 Biografias dos ginastas

Geral

Ligações externas 
 
 

 

Equipes femininas